For Life (Soul for Real), muziekalbum van Soul for Real uit 1996
 For Life (Isis Gee), single van Isis Gee uit 2008
 For Life, het debuutalbum van Bertolf Lentink uit 2008
 For Life (single), single van bovengenoemd album uit 2009
 For Life (3 Years Hollow), single van 3 Years Hollow en Clint Lowery uit 2014
 For Life (Phases) album van Phases uit 2015
 For Life (EXO), een lied van EXO uit 2016

 For Life (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020

 For Life Music, Japans muzieklabel